Lambda (auch Lamda, Lanta, Labda, , Λ, λ) steht für:
 Lambda, griechischer Buchstabe
 Lambda-Variante des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann

Naturwissenschaften:
  – Wellenlänge
  – Verbrennungsluftverhältnis
  – Wärmeleitfähigkeit
  – Kosmologische Konstante
 Λ-Baryon, physikalisches Teilchen
 Lambda-Funktion (mehrere Bedeutungen)
 Bakteriophage Lambda, Virus
 Lambda, Stelle des Zusammentreffens zweier Suturen der Schädelknochen, siehe Lambda (Anatomie)
 Lambdainsel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Personen:
 Lambda, Künstlername des niederländischen DJs und Musikproduzenten Edwin Keur (* 1972)

Technik:
 Lambda (Rakete), Serie japanischer Raketen
 Lambda-Kalkül (auch Lambda-Ausdruck), eine formale Sprache zur Untersuchung mathematischer Funktionen.
  Schlüsselwort lambda für Lambda-Ausdrücke in der Programmiersprache Scheme, siehe Scheme #Spezialform Lambda
 in der Softwareentwicklung Synonym für anonyme Funktion
 Hyundai KIA Lambda, Fahrzeug-Baureihe
 Lancia Lambda, Automodell

Verbände und Vereinigungen (LSBT = Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans):
 Lambda Istanbul, türkische LSBT-Vereinigung
 Lambda Legal, amerikanische LSBT-Bürgerrechtsorganisation
 Jugendnetzwerk Lambda, deutscher LSBT-Jugendverband
 Rechtskomitee Lambda, österreichischer LSBT-Verein
 Lambda Literary Award, US-amerikanischer LSBT Literaturpreis

 LAMBDA, Zeitschrift der LGBT-Organisation, siehe HOSI #LAMBDA

Siehe auch:

 Liste griechischer Phrasen/Lambda
 V-Lambda-Kurve, Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges
 Lambda-Hypothese, psychologisches Modell zu Aktivierung und Leistungsfähigkeit; siehe Aktivierung (Psychologie) und Kaufverhalten #Aktivierung
 λ/2-Leitung und λ/4-Leitung, siehe Lecher-Leitung #Spezielle Längen
 Lamda
 Labda (Begriffsklärung)
 Lanta (Begriffsklärung)